У наведеній таблиці показано розподіл медалей та очок між країнами, які брали участь у 16 літніх Олімпійських іграх 1956 року, що проходили в Мельбурні (Австралія) та Стокгольмі (Швеція), в період з 22 листопада по 8 грудня 1956 року. . Між 3184 спортсменами було розіграно 145 комплектів нагород у 17 видах спорту. Нагороди отримали спортсмени із 38 країн-учасниць, всього ж брало участь 67 країн.

Примітки

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет — Мельбурн 1956 — Медальний залік

1956
Літні Олімпійські ігри 1956